Drăgoești (Ialomița) ;
 Drăgoești (Vâlcea) ;